UFAM steht als Abkürzung für:

 Bundesamt für Umwelt, italienisch Ufficio federale dell’ambiente, rätoromanisch Uffizi federal d’ambient
 Universidade Federal do Amazonas, eine brasilianische Universität

Abkürzung